Nibelungenbrücke (Linz)
 Nibelungenbrücke (Regensburg)
 Nibelungenbrücke (Worms)